Příjmení Stark nosí více osobností:

 Don Stark (* 1954) – americký herec
 Ethel Stark (1916–2012) – kanadská houslistka, dirigentka a pedagožka
 Franz Karl Stark (1873–?) – československý politik německé národnosti
 Freya Madeline Starková (1893–1993) – anglická cestovatelka po oblasti Středního východu
 Johannes Stark (1874–1957) – německý fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Otto Stark (1922–2018) – rakouský kabaretiér a herec
 Rodney Stark (1934– 2022) – americký filosof náboženství
 Rudolf Stark (1897–?) – německý voják a válečný pilot z doby 1. světové války
 Siegfried Stark (* 1955) – německý sportovec, atlet

Fiktivní 
 Tony Stark (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z filmové série MCU
 Iron Man – fiktivní postava z komiksů nakladatelství Marvel Comics

Externí odkazy